O nome Omar foi usado para nomear três ciclones tropicais no mundo inteiro:
No Oceano Atlântico:

 Furacão Omar - Um furacão de categoria 4 que afetou o norte das Pequenas Antilhas, Porto Rico, e as Ilhas Virgens, causando danos menores e uma morte indirecta.
 Tempestade tropical Omar (2020) – Tempestade tropical mínima que causou contra-correntes e mar cavado nas Carolinas, a 15ª tempestade nomeada mais temporã no registo das temporadas do Atlântico.

No Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Omar (1992) (T9215, 15W, Lusing) – tufão de categoria 4 forte no oceano Pacífico, que impactou Guam, Taiwan e a China causando 2 fatalidades e quase meio bilhão de dólares em prejuízos. O nome foi retirado depois da temporada de 1992, e foi substituído por Oscar para a temporada de 1995.

Desambiguação